Der Global Innovation Index (GII) ist eine Rangliste, welche die Innovationsfähigkeit einzelner Länder darstellt. Sie wird in einem jährlichen Intervall von der französischen Business School INSEAD, der Cornell University und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) der Vereinten Nationen herausgegeben.

Hintergründe 
Der Global Innovation Index wurde erstmals im Jahr 2007 veröffentlicht. Der Index wird jedes Jahr einmalig veröffentlicht. Im Bericht von 2021 wurden insgesamt 132 Volkswirtschaften berücksichtigt. Die Platzierung eines Landes wird anhand von bestehenden Indikatoren berechnet.

Index 
Die GII-Ergebnisse für das Jahr 2021:

International Innovation Index 
2009 wurde von der Boston Consulting Group und verschiedenen Industrieverbänden der International Innovation Index herausgegeben, der den Innovationsgrad eines Landes bestimmen sollte. Die 110 Länder umfassende Liste wurde von Singapur angeführt, gefolgt von Südkorea und der Schweiz – Österreich belegte den 17. Rang, Deutschland den 19. Rang.

Literatur 
 Samia Mohamed Nour: Economic Systems of Innovation in the Arab Region, London 2016, ISBN 978-1-349-69055-8

Weblinks 
 Global Innovation Index

Einzelnachweise 

Vereinte Nationen
Volkswirtschaftliche Kennzahl